Graslitz heißen:

 Graslitz (Gemeinde Teufenbach-Katsch), Ort in Teufenbach-Katsch, Bezirk Murau, Steiermark
 Kraslice, Stadt im Karlovarský kraj, Tschechien